Кантарджян — армянская фамилия, которую носили:
 Меробэ Кантарджян (псевдоним — Сирануйш) (1857—1932) — выдающаяся армянская актриса
 Астхик Кантарджян — армянская актриса, сестра Сирануш